120-й — юбилейный розыгрыш Кубка Испании, также известного как Кубок короля. Футбольный турнир, в котором принимают участие 126 клубов со всей страны. Победитель получит право сыграть на групповом этапе Лиги Европы 2022/2023, а также в испанском Суперкубке в 2023-м году.

Титул защищает «Барселона».

Формат 
В августе 2021 года КИФФ (RFEF) объявила о датах и формате Кубка Испании 21/22.

Примечания:
 В 1/2 финала отсутствует правило выездного гола.
 Если победитель не определился в основное время, то назначается дополнительное время и серия пенальти при сохранении ничейного результата.

Команды 

Примечания: (СК) — участники Суперкубка Испании.

Предварительный раунд

Первый раунд

Второй раунд

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Примечания 

Кубок Испании по футболу
Европейские национальные футбольные кубки в сезоне 2021/2022
Спорт в Испании в 2021 году
Спорт в Испании в 2022 году